Larsen (Zazie), een muzieknummer uit 1995

Plaatsen
 Larsen (Flevoland), niet-gerealiseerd dorp in Oostelijk Flevoland
 Larsenijsplateau op Antarctica

Personen met Larsen als achternaam
Nils Larsen (marine), Noors scheepskapitein en walvisvaarder
Carl Anton Larsen (1860–1924), Noors ontdekkingsreiziger
Johannes Anker Larsen (1874–1957), Deens acteur
Jørn West Larsen (1955), Deens voetbalscheidsrechter
Nils Larsen (muzikant) (1888–1937), Noors pianist, componist en muziekpedagoog
Nella Larsen  (1891–1964), Afro-Amerikaans schrijfster
Roald Larsen (1898–1959), Noors langebaanschaatser
Gustav Adolf Larsen (1911), Nederlands fascist
Niels Bjørn Larsen (1913–2003), Deens balletdanser en choreograaf
Bent Larsen (1935–2010), Deens schaker
Neil Larsen (1948), Amerikaans muzikant
Libby Larsen (1950), Amerikaans componiste
Claus Larsen-Jensen (1953), Deens politicus
Preben Elkjær Larsen (1957), Deens voetballer
Carsten Larsen (1959), Deens ondernemer
Liz Larsen (1959), Amerikaans actrice
Erik Larsen (1962), Amerikaans comictekenaar
John Larsen (1962), Deens voetballer
Claus Bo Larsen (1965), Deens voetbalscheidsrechter
Poul-Erik Høyer Larsen (1965), Deens badmintonspeler
Henrik Larsen (1966), Deens voetballer
Nicolai Bo Larsen (1971), Deens wielrenner
Tonje Larsen (1975), Noors handbalspeelster
Eirik Verås Larsen (1976), Noors kanovaarder
Jan-Are Larsen (1976), Noors golfer
Jan Peter Larsen (1979), Nederlands atleet
Søren Larsen (1981), Deens voetballer
Mikael Flygind Larsen (1982), Noors langebaanschaatser
Marit Larsen (1983), Noors popzangeres en songwriter
Pernille Larsen (handbalster) (1984), Deens handbalster
Jim Larsen (1985), Deens voetballer
Kevin Larsen (1986), Noors voetballer
Adam Larsen Kwarasey (1987), Ghanees voetballer
Emil Larsen (1991), Deens voetballer
Jens Stryger Larsen (1991), Deens voetballer
Pernille Larsen (zwemster) (1992), Deens zwemster
Jacob Larsen (bioloog) (20e/21e eeuw)

Personen met Larsen als voornaam
Larsen Touré (1984), Guinees voetballer
Larsen Jensen (1985), Amerikaans zwemmer